Björkön (Lule-archipel), een Zweeds eiland behorend tot de Lule Archipel
Björkön (Sundsvall), een plaats in de gemeente Sundsvall in Zweden